Иван Кузьмич Константинов  (17 мая 1926 — 19 июля 1995) — передовик советского машиностроения, наладчик Четвёртого государственного подшипникового завода Министерства автомобильной промышленности СССР, город Куйбышев, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1926 году в селе Малая Глушица, ныне Большеглушицкого района, Самарской области.

В начале Великой Отечественной войны, с 1941 года, стал работать кондитером на хлебзаводе №4 в городе Чапаевск. В ноябре 1943 года мобилизован в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Снайпер второго стрелкового батальона 353-го стрелкового полка 114-й гвардейской стрелковой дивизии. Гвардии ефрейтор. В мае 1945 года представлен к награждению орденом Славы 3-й степени. 

В 1951 году, демобилизовавшись из армии, приехал в город Куйбышев. Стал работать расточником на Средневолжском станкостроительном заводе. С 1952 года трудился хромировщиком. С 1955 года - наладчик. Возглавил отстающую бригаду, которую вывел в передовики производства. В 1966 году вступил в члены КПСС.     
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за достижение высоких показателей в производстве и успехи в автомобильной промышленности Ивану Кузьмичу Константинову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1974 году завершил обучение в школе рабочей молодежи. С мая 1987 года на заслуженном отдыхе. 

Избирался членом Куйбышевского горкома КПСС, депутатом Куйбышевского областного Совета депутатов. 

Проживал в городе Самаре. Умер 19 июля 1995 года.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (05.04.1971)
 орден Ленина (05.04.1971) 
 Орден Октябрьской Революции (11.03.1976)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Орден Славы III степени (04.05.1945)
 другие медали.

 Почётный гражданин города Куйбышева (04.11.1976).

Примечания 
 
 

Члены городских комитетов КПСС
Депутаты Куйбышевского областного совета
Делегаты XXV съезда КПСС